Krzysztof Jeżowski (profesor) – ekonomista, rektor WSE we Wrocławiu
 Krzysztof Jeżowski (kolarz)